Giuseppe Sala (1643 ca. – 1727) – editore italiano
 Giuseppe Sala (1762-1839) – cardinale italiano
 Giuseppe Sala (1958) – dirigente d'azienda e politico italiano